Пфеффель () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Пфеффель  — немецкий поэт-миннезингер XIII века.
 фон Пфеффели (Пфеффель фон Кригельштейны) — баварский баронский род.
 Пфеффель, Готлиб Конрад (1736—1806) — франко-немецкий поэт, баснописец, писатель и переводчик.
 Пфеффель, Христиан Гюбер фон (1765—1834) — баварский дипломат, посол в Лондоне и Париже, племянник предыдущего.
 Пфеффель, Эрнестина (1810—1894) — вторая жена поэта Ф. И. Тютчева, дочь предыдущего.